PBD steht für:
 Parkbench Drive, eine österreichische Band
 Parti bourgeois démocratique Suisse, siehe Bürgerlich-Demokratische Partei
 Personenbezogene Daten
 Privacy by Design
 Pobeda (Fluggesellschaft) (ICAO-Code), russische Billigfluglinie
 Flughafen Porbandar (IATA-Code), Flughafen von Porbandar, Indien
 Polymer-Bitumen-Dichtungsbahn, eine Abdichtung auf Bitumenbasis

.pbd steht für:
 Dateiendung für Dateien von PowerBuilder

Abkürzung